Рон Гекстолл (,  3 травня 1964, Брендон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади. Син Браяна Гекстолла (молодшого), небіж Денніса Гекстолла та онук Браяна Гекстолла (старшого), члена Зали слави хокею.

Фіналіст Кубка Стенлі в 1987 та 1997. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1980 року.

1982 року був обраний на драфті НХЛ під 119-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Філадельфія Флаєрс», «Квебек Нордікс» та «Нью-Йорк Айлендерс».

Загалом провів 701 матч у НХЛ, включаючи 93 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 5 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Везіни — 1987.
 Приз Конна Сміта — 1987.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1987.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1988.

Статистика

Регулярний сезон

Клубні виступи

Плей-оф

Збірна

Примітки

Посилання 

 

канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти АХЛ‎